R 328 steht für folgende Straßen:
 Reichsstraße 328, Deutsches Reich
 R328 (Irland)
 R328 (Südafrika)